Gębarzewo ist der Name zweier polnischer Dörfer:
 Gębarzewo (Czerniejewo) (Grünfeld) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Czerniejewo
 Gębarzewo (Człuchów) (Dunkershof) in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Człuchów